Con il nome di San Basilio (o San Basile) si indicano:

Geografia

Argentina 
 San Basilio – comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Río Cuarto)

Colombia 
 San Basilio de Palenque – villaggio rurale di Mahates nel dipartimento di Bolívar

Italia 
 San Basilio – comune nella provincia del Sud Sardegna
 San Basilio – quartiere di Roma
 San Basilio – frazione di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo
 San Basilio – l'unica frazione di Mottola in provincia di Taranto
 San Basilio – l'unica frazione di Galati Mamertino nella città metropolitana di Messina
 San Basilio – frazione di Novara di Sicilia nella città metropolitana di Messina
 San Basilio – frazione di Aprigliano in provincia di Cosenza
 San Basilio – frazione di Bussoleno nella città metropolitana di Torino
 San Basilio – frazione di Grontardo della provincia di Cremona.

Spagna 
 San Basilio – quartiere di Cordova in Andalusia

Persone 
 Paloma San Basilio, cantante spagnola

Santi e beati

Celebrati da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi 
 San Basilio (†379), vescovo di Cesarea (Cappadocia), celebrato il 2 gennaio e il 14 giugno (sino al Concilio Ecumenico Vaticano II), ricorrenza mantenuta da comunità locali.

Celebrati dalla Chiesa cattolica
 San Basilio di Luni (†?), vescovo di Luni, celebrato il 28 ottobre
 San Basilio (†?), martire presso Costantinopoli con i santi Andrea, Pietro, Stefano ed altri, celebrato il 28 novembre
 San Basilio (†335), vescovo di Bologna, celebrato il 6 marzo
 San Basilio di Ancira (†362), vescovo di Ancira, celebrato il 22 marzo
 San Basilio (†370), marito di santa Emmelia e padre di san Basilio Magno, san Gregorio di Nissa, san Pietro di Sebaste e di santa Macrina, celebrato il 30 maggio
 San Basilio (IV secolo), martire in Crimea con i santi Agatodoro, Arcadio, Capoitone, Efrem, Elpidio, Eterio e Nestore, celebrato il 4 marzo
 San Basilio (†750), celebrato il 27 febbraio
 San Basilio il Giovane (†952), anacoreta presso Costantinopoli, celebrato il 26 marzo

Celebrati dalla Chiesa ortodossa
 Basilio il Benedetto, noto anche come Vasily Blazhenny, venerato dalla Chiesa ortodossa russa.

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3

Collegamenti esterni 
 www.santiebeati.it